Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Pancrace – Dordogna
 Saint-Pancrace – Savoia